Алексе́й Ану́фриевич Ду́дарев (; 6 июня 1950 — 27 февраля 2023) — советский и белорусский драматург и сценарист. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1991). Лауреат премии Ленинского комсомола (1984). Лауреат Государственной премии СССР (1985).

Биография 
Родился 6 июня 1950 года в крестьянской семье. В 1968 году окончил Новополоцкое профессионально-техническое училище нефтяников. Служил в СА (1968—1970), работал монтёром связи (1968), слесарем (1970—1972). В 1976 году окончил театральный факультет Белорусского театрально-художественного института. Был актёром, помощником главного режиссёра по литературной части Белорусского республиканского театра юного зрителя (1976—1979). В 1979—1983 гг. был членом сценарно-редакционной коллегии Белорусского телевидения («Тэлефільм», Минск). Секретарь Союза театральных деятелей БССР с 1987 года. Главный редактор журнала «Мастацтва» с 1991 года. С 1992 года стал председателем Белорусского союза театральных деятелей.

Был женат, имел сына и дочь.

Умер 27 февраля 2023 года.

Творчество Алексея Дударева 
В прозе, драматургии исследует морально-этические, духовные проблемы жизни современника, быт деревни, раскрывает истоки победы в Великой Отечественной войне; исторические личности в произведениях не пафосно романтизированные персонажи, а реальные люди, подвластные сильным чувствам, временами способные ошибаться, но внутренне чистые. Произведения Дударева переведены на русский, словацкий, туркменский, узбекский, украинский, эстонский, литовский, польский и другие языки.

Библиография 
 Святая птушка : Апавяданні. — Минск, 1979
 Сінявочка : Казкі. — Минск, 1981
 Апошні ўзлёт. — Минск, 1984
 Дыялог : П’есы. — Минск, 1987

На русском языке 
 Святая птица: рассказы / Пер. с белорус. Т. Золотухиной. — М.: Мол. гвардия, 1981. — 206 с.
 Выбор: драматическая повесть в 2 д. — М.: ВААП, 1981. — 66 л.
 Порог: драма в 2 д. // Современная драматургия. 1982. № 1. С. 115—144.
 Вечер: драма в 2 д. // Современная драматургия. 1984. № 1. С. 40—62.
 Рядовые: драматическая баллада в 2 д. / Сцен. ред. Малого театра Союза ССР. — М.: ВААП, 1984. — 70 л.
 Рядовые: драма в 2 д. // Современная драматургия. 1985. № 1. С. 8—32.
 И был день (Свалка): драма в 4 д. // Театр. 1988. № 9. С. 6-35.
 Порог: пьесы / Пер. с бел. автора; худож. С. Бейдерман. — М: Сов. писатель, 1989. — 281 с. Содерж.: Вечер; Порог; Выбор; Рядовые; И был день.
 Вежа (Башня): Комедия-притча в 2 д. — М.: ВААП, 1990. — 66 л. (В соавт. с В. Некляевым.)
 В сумерках // Современная драматургия. 1997. № 2. С. 105—126.
 Не покидай меня…: драматическая баллада [в 2 д.] // Иные берега: журнал о русской культуре за рубежом. 2007. N 1. С. 103—115.

Театральные постановки 
Ленинградский академический БДТ им. Горького
  — «Порог». Постановка Г. С. Егорова
  — «Рядовые». Постановка Г. А. Товстоногова

Малый театр
  — «Рядовые». Постановка Б. А. Львова-Анохина и В. Е. Федорова.

Русский драматический театр Белорусской ССР им. М. Горького
 Свалка

МХАТ им. М. Горького
  — И будет день (Свалка). Постановка В. Р. Беляковича

Днепропетровский Академический театр русской драмы им. М. Горького
  — «В сумерках». http://dv-gazeta.info/old/7/sumerki-v-dome-geroev.html

Фильмография 
  — «Белые росы» (режиссёр - Игорь Добролюбов).
  — «Осенние сны» (режиссёр - Игорь Добролюбов).
  — «Днепровский рубеж» (режиссёр - Денис Скворцов).
  — «Брестская крепость» (режиссёр - Александр Котт).

Награды и премии 
 Орден «Знак Почёта»
 Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1991)
 Государственная премия СССР (1985) — за пьесу «Рядовые»
 Премия Ленинского комсомола (1984) — за произведения последних лет
 Премия Союзного государства (12 апреля 2002) — за произведения литературы и искусства, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами — участниками Союзного государства

Примечания

Ссылки 
 В Национальной библиотеке открылась выставка, посвященная 60-летию заслуженного деятеля искусств Беларуси Алексея Дударева
 Личный сайт 

Члены Союза писателей СССР
Заслуженные деятели искусств Белорусской ССР
Писатели-соцреалисты
Главные редакторы журналов
Выпускники Белорусской академии искусств
Лауреаты Премии Союзного государства
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Главные редакторы Белоруссии
Белорусские писатели